Victor Amaya puede referirse a:
 Victor Amaya (deportista), jugador de tenis estadounidense.
 Víctor Amaya (periodista), periodista venezolano.